Де́бар (, ) — община в Северной Македонии. Расположена на западе страны. Население составляет 19 542 человека (2002 год).

Административный центр — город Дебар.

Площадь территории общины 145,67 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на севере — с общиной Маврово и Ростуша;
 на востоке — с общиной Другово;
 на юге — с общиной Центар-Жупа.
На западе граничит с префектурой Дибра Албании.

Кроме города Дебар в состав общины входят ещё 17 сёл: Баниште, Бомово, Гари, Горно-Косоврасти, Джепиште, Долно-Косоврасти, Коняри, Кривци, Могорче, Осой, Отишани, Райчица, Селокукьи, Спас, Татар-Елевци, Трнаникь и Хаме.

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 албанцы — 11 348 чел.;
 македонцы — 3911 чел.;
 турки — 2684 чел.;
 цыгане — 1080 чел.;
 сербы — 22 чел.;
 боснийцы — 3 чел.;
 арумыны — 2 чел.;
 остальные — 482 чел.

Примечания

Литература 
 Општините во Социалистическа Република Македониjа. Скопjе: Мисла, 1983.

Ссылки 
 Сайт общины , , 

Общины Северной Македонии